Гейро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гейро, Абрам Борисович (1903—1989) — специалист по минному делу в ВМФ СССР, капитан 1-го ранга.
Гейро, Людмила Семёновна (1941—2021) — литературовед и текстолог.
 Гейро, Режис (род. 1959) — французский славист, переводчик.